Carter Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Carter Lake (Alaska)
 Carter Lake (Eagle County, Colorado)
 Carter Lake (Jefferson County, Colorado)
 Carter Lake (Larimer County, Colorado)
 Carter Lake (Douglas County, Iowa)
 Carter Lake (Alger County, Michigan)
 Carter Lake (Barry County, Michigan)
 Carter Lake (Roscommon County, Michigan)
 Carter Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Carter Lake (Sherburne County, Minnesota)
 Carter Lake (Jackson County, Mississippi)
 Carter Lake (Yazoo County, Mississippi)
 Carter Lake (Missouri)
 Carter Lake (Montana)
 Carter Lake (Ohio)
 Carter Lake (Oklahoma)
 Carter Lake (Oregon)
 Carter Lake (Texas)
 Carter Lake (Chelan County, Washington)
 Carter Lake (Pierce County, Washington)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carter Lake (Iowa)